Qualsevol cosa menys Helvetica (del seu nom en anglès Anything But Helvetica), campanya dels anys 70 a Nord-amèrica contra l'ús del tipus de lletra Helvetica
 ABH també és el codi OACI d'Aerolíneas de Baleares, aerolínia amb base a Palma
 ABH també és un acrònim de les plaques de matrícula d'Abkhàzia usades per l'autodenominada República d'Abkhàzia